

Стшельники — село в гміні Левін-Бжеський Бжезького повіту Опольського воєводства
 Стшельники — село в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства